Teramo (provincie), een Italiaanse provincie
Teramo (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie